Dit is een lijst van Nederlandse medaillewinnaars op de Europese kampioenschappen indooratletiek.

Medaillewinnaars

Mannen

Meervoudige medaillewinnaars
N.B. Tussen haakjes het aantal op de estafette behaalde medailles van het totaal vermelde medailles.
{| class="wikitable"
! Atleet ||  ||  ||  || Totaal || Behaald in:
|-
| Rob Druppers || 1 || 2 || 0 || 3 || 1987, 1988, 1989
|-
| Tony van Diepen || 1 (1) || 1 || 1 || 3 || 2019, 2021
|-
| Han Kulker || 1 || 1 || 1 || 3 || 1986, 1987, 1989
|-
| Emiel Mellaard || 1 || 1 || 0 || 2 || 1989, 1990
|-
| Gregory Sedoc || 1 || 1 || 0 || 2 || 2007, 2009
|-
| Liemarvin Bonevacia || 1 (1) || 0 || 3 (1) || 4 || 2017, 2021, 2023
|-
| Frans Maas || 1 || 0 || 1 || 2 || 1988, 1989
|-
| Eelco Sintnicolaas || 1 || 0 || 1 || 2 || 2013, 2015
|-
| Ramsey Angela || 1 (1) || 0 || 1 (1) || 2 || 2021, 2023
|-
|}

Vrouwen

Meervoudige medaillewinnaarsN.B.''' Tussen haakjes het aantal op de estafette behaalde medailles van het totaal vermelde medailles.

Medaillespiegel

 
Nederlandse medaillewinnaars indoorkampioenschappen
Nederlandse medaillewinnaars op Europese kampioenschappen indooratletiek
Medaillewinnaars